Osoby o tym nazwisku:
 Johan Hellsten – szwedzki szachista
 Nils Hellsten – szwedzki szermierz
 Voitto Hellsten – fiński lekkoatleta